Корыцин:

 Корыцин — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Сокульский повят, Подляское воеводство.
 Корыцин — деревня в Польше, входит в Подляское воеводство, Сокульский повят, гмина Корыцин.